Valtellina steht für:

 Valtellina (IT), Veltlin (DE), Alpental in der Lombardei in Italien 
 Valtellina (Wein), das Weinbaugebiet im o. g. Valtellina/Veltlin